Марлен Дюма (; род. 3 августа 1953, Кейп-Таун, Южная Африка) — современная голландская  южноафриканского происхождения.

В 1976 году переехала в Нидерланды, живёт и работает в Амстердаме.

Образование 
 1972—1975: Кейптаунский университет
 1976—1978: Atelier 63, Харлем, Нидерланды
 1979—1980: Институт психологии, Университет Амстердама

Творчество 
 Марлен Дюма стала известна благодаря экспрессивным портретам и фигуративным работам, основанным на полароидных снимках и фотографиях из газет и журналов. Для творчества художницы характерна тревожная палитра и провокационные образы, связанные с различными общественными табу.
 В 1995 Марлен Дюма представляла Голландию на Венецианской биеннале.
 В 2007 художница получила Дюссельдорфскую премию ($75 000) за вклад в современное искусство.
 Марлен Дюма принадлежит аукционный рекорд для живущей художницы — 6,34 миллиона долларов, установленный в 2008. Картина Посетитель (The Visitor) была продана на аукционе Сотбис. На холсте 180x300 см изображена группа из шести женщин-работниц секс-индустрии.

Персональные выставки 

 2009: «measuring your own grave», The Menil Collection, Хьюстон
 2009: «measuring your own grave», MoMA, Нью-Йорк
 2008: For Whom the Bell Tolls, Zeno X Gallery, Антверпен
 2008: measuring your own grave, Музей современного искусства, Лос-Анджелес
 2008: «Intimate Relations», Standard Bank Gallery, Йоханнесбург
 2007: «Intimate Relations», Национальная Галерея, Кейптаун
 2007: «Broken White», Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, Marugame
 2007: «Light and Dark 1987—2007», Gallery Koyanagi, Токио
 2007: «Broken White», Metropolitan Museum of Contemporary Art (MOT), Токио
 2006: «Man Kind», Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 2005: «Female», Kunsthalle Baden-Baden, Баден-Баден
 2005: Nordic Waterclourmuseum Skärhamn, Skärhamn
 2005: Kunsthalle Helsinki, Хельсинки
 2005: «Selected Works», Zwirner and Wirth, Нью-Йорк
 2004: The Second Coming, Frith Street Gallery, Лондон
 2004: Con vista al celestiale Montevergini, Сицилия
 2004: Termite Art v White Elephant Fundacio ICO, Мадрид
 2003: Suspect Fondazione Bevilacqua la Massa, Венеция
 2002: Name No Names, Новый Музей, Нью-Йорк
 2001: Name No Names, Центр Жоржа Помпиду, Париж
 2000: Strippinggirls Theatermuseum, Амстердам
 2000: Марлен Дюма, Camden Arts Centre, Лондон
 2000: All is Fair in Love and War Jack Tilton, Anna Kustera Gallery, Нью-Йорк
 1999: M D-light Frith Street Gallery, Лондон
 1998: Miss World Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 1998: Fantasma Fundao Gulbenkian, Лиссабон
 1998: Damenwahl Kasseler Kunstverein, Кассель
 1997: Young Boys — Part II Gallery Koyanagi, Токио
 1997: Марлен Дюма, Wolkenkieker Produzentengalerie Гамбург
 1996: Models NGBK/Haus am Kleistpark, Берлин
 1996: Марлен Дюма, Tate Gallery, Лондон
 1996: Pin Up Stedelijk Museum, Tienen
 1995: Голландский павильон на Венецианской биеннале
 1995: Models Kunstverein, Salzburg; Portikus, Франкфурт
 1994: Chlorosis Douglas Hyde Gallery, Дублин
 1994: Марлен Дюма, The Arts Club of Chicago, Чикаго
 1994: Not From Here Jack Tilton Gallery, Нью-Йорк
 1993: Give 'em what they Want Zeno X Gallery, Антверпен
 1993: Land of Milk and Honey Produzentengalerie, Гамбург
 1993: Марлен Дюма, ICA, Филадельфия
 1992: Ask me no Questions and I’ll tell you no Lies Galerie Isabella Kacprzak, Кёльн
 1992: Insight Axe-No-7, Квебек
 1992: Strips In Situ/Ardi Poels, Маастрихт
 1992: Miss Interpreted Stedelijk Van Abbemuseum, Эйндховен
 1991: The Origin of the Species Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 1991: Ausser Reichweite von Kindern Galerie Stampa, Базель
 1990: Couples Museum Overholland, Амстердам
 1990: The Origin of the Species Staatsgalerie Moderner Kunst, Мюнхен
 1989: The Question of Human Pink Kunsthalle, Берн
 1988: Nightmares Galerie Wanda Reiff, Маастрихт
 1988: Mother Explains Life to Her Son Kunstcentrum Marktzeventien, Enschede
 1988: Waiting (for meaning) Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 1988: Ecco Pier Paolo Pasolini Filmmuseum, Амстердам
 1987: The Private versus the Public Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 1986: Fear of Babies De Expeditie, Амстердам
 1985: The Eyes of the Night Creatures Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 1984: The Artist as a Young Girl Galerie Flatland, Утрехт
 1983: Unsatisfied Desire Galerie Paul Andriesse, Амстердам
 1980: Марлен Дюма, Galerie Lambelet, Базель
 1979: Марлен Дюма, Galerie Annemarie de Kruyff, Париж

Публичные коллекции

Примечания

Ссылки 

 Marlene Dumas
 Биография, работы на сайте Saatchi Gallery
 Биография, работы, информация о выставках на сайте Zwirner & Wirth Gallery
 Работы на сайте Frith Street Gallery
 Работы Дюма в коллекции Tate
 Zeno X Gallery
 David Zwirner Gallery

Современные художники Нидерландов
Иммигранты Нидерландов
Почётные доктора Антверпенского университета